Nessler kan verwijzen naar:

 Nessler (warenhuis), een Duits warenhuis
 Viktor Ernst Nessler, een Duitse componist